Юрий Константинович Баранов:
 Баранов, Юрий Константинович (1933—2021) — русский советский писатель, поэт, прозаик, переводчик, журналист.
 Баранов, Юрий Константинович (1924—1996) — советский и российский учёный в области проблем судовождения и навигации.